(1879-1961), peintre italien,
 Dada Gallotti (1935-), actrice italienne,
  (1803-1879), homme politique italien,
 Luís Gallotti (1904-1978), homme politique brésilien,
  (1913-1979), femme politique italienne,
  (1856-1928), compositeur et musicien italien.

Patronyme italien